BLN steht für:
 Bali Air, indonesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Berlin, Deutschland
 Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung in der Schweiz
 B. L. N. Motor Company, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Abkürzung